

Geografia 
 Jelovac – villaggio nel comune di Despotovac in Serbia

Persone 
 Jovan Jelovac – architetto serbo
 Stevan Jelovac – cestista serbo
 Vinko Jelovac – ex cestista e allenatore di pallacanestro jugoslavo